Portugal kan syfta på:

 Grevskapet Portugal – två grevskap i Sydvästeuropa 868–1143
 Portugal, självständig stat, 1143–
 Kungariket Portugal – en monarki på Iberiska halvön i Europa 1139–1910
 Första portugisiska republiken – en republik i Portugal 1910–1926
 Ditadura Nacional – en portugisiska regimen 1926–1933
 Estado Novo (Portugal) – andra portugisiska republiken 1933–1974 
 Tredje portugisiska republiken – en republik i Portugal 1974–

 Portugaldagen – Portugals nationaldag, firas den 10 juni
 Portugal. The Man – rockband från Wasilla, Alaska
 Portugal (singel) – en sång av Christian Kjellvander
 3933 Portugal – en asteroid